Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2020 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Februar 2020 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Dubai